Breno Ferreira (Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1907 - 23 de novembro de 1966) foi um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Hei de te ver/Bola errada
 Garota errada/Meu amor chegou
 Diarbuco oia a virada/Aguenta o rojão
 Anoitecer no sertão mineiro/Viola sem dono
 Caboclo triste/Sou de Pernambuco
 Caboclo triste/Sou de Pernambuco

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)